Сладчанка — название населённых пунктов в России:
 Сладчанка — деревня в Шатровском районе Курганской области.
 Сладчанка — деревня в Казанском районе Тюменской области.